L'équilibre de la terreur est une doctrine de stratégie militaire de dissuasion nucléaire.

Ce terme peut désigner :
L'Équilibre de la terreur, film de Jean-Martial Lefranc sorti en 2006.
L'Équilibre de la terreur, le huitième épisode de la première saison de la série The Americans.

Homonymie de titre